O Copa RS de Rugby Union de 2012 foi disputado por seis equipes do estado do Rio Grande do Sul e promovido pela  Federação Gaúcha de Rugby. O campeão de 2012 foi o Universitário Rugby Santa Maria.

Equipes Participantes

Jogos

1 Rodada

2 Rodada

3 Rodada

Campeão 

 Tabela da Competição
 Regulamento da Competição
 Resultados da Abertura

2012
Rugby de 2012 no Brasil‎